Crotti ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Crotti (* 1936), italienischer Eishockeyspieler
 Jean Crotti (1878–1958), schweizerisch-französischer Maler und Grafiker